François Colimon (1934-2022) prélat haïtien
 Marie-Thérèse Colimon Hall (1918-1997), écrivaine haïtienne